Osiek Mały – przysiółek wsi Osiek w Polsce, położony w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa wrocławskiego.

Zobacz też 
 Osiek
 Osiek Duży

Przypisy 

Osiek (powiat trzebnicki)